La coupe des champions est la plus importante compétition de club de volley-ball féminin, de la saison 1998-1999, en Europe.

Participants

Tours de qualification

Premier tour

Deuxième tour

Tour principal

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B

|valign="top" |

|}
|}

Finale à quatre

Références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions féminine de volley-ball
Événement sportif international en Italie
Sport en Italie en 1999
Sport à Bergame
Volley-ball en 1998
Volley-ball en 1999
Volley-ball F1